Стив Эбботт (; род. 16 февраля 1955) — британский мотогонщик, чемпион мира по шоссейно-кольцевым гонкам в классе мотоциклов с колясками 2002 года, 3-кратный чемпион Великобритании (1984, 1993, 1994).

Спортивная карьера 

Стив Эбботт дебютировал в Чемпионате мира в 1982 году с пассажиром Шоном Смитом и в первом же сезоне поднялся на подиум, став третьим в Гран-При Великобритании. Тем не менее, путь к мировому титулу для Эбботта стал самым длительным в истории. Выступая во всех сезонах с 1982 по 1998 год, он не одержал ни одной победы, хотя достаточно регулярно финишировал на подиумах и лишь в 1999 году впервые поднялся на высшую ступеньку подиума, заняв 1-е место на Гран-При Великобритании. Последующие (и последние в чемпионате) годы стали для Эбботта успешными — он одержал 6 побед в гонках и трижды поднимался подиум по итогам Чемпионата мира.

В 2002 году, спустя 20 лет после дебюта в чемпионате, Стив Эбботт стал чемпионом мира, установив новый рекорд по ожиданию титула. Этот рекорд будет побит в 2021 году Маркусом Шлоссером, шедшим к своему титулу 27 лет. Тем не менее, рекорд по количеству сезонов до титула останется за Эбботтом, поскольку Шлоссер пропускал некоторые сезоны и итоге выиграл титул с 18-й попытки (Эбботт с 21-й). Завоевав титул в возрасте 47 лет 225 дней, Эбботт стал самым возрастным чемпионом мира. Этот рекорд также был побит Шлоссером, ставшим чемпионом в возрасте 49 лет и 278 дней.

Победа Эбботта в чемпионате не обошлась без небольшого скандала. В последней гонке сезона первым к финишу пришёл Клаус Клаффенбёк, за ним — Стив Уэбстер, Йорг Штайнхаузен, Том Хэнкс и Стив Эбботт. При таком финише Штайнхаузен и Эбботт имели по итогам чемпионата равное количество очков, на при трёх победах против одной чемпионом становился Эбботт. После гонки Штайнхаузен подал протеста против Стива Уэбстера, составшись на нарушение правил, связанных с конструкцией воздухозаборника. Если бы протест был подтверждён, а Уэбстер дисквалифицирован, то Штайнхаузен переместился бы на второе место и получил 20 очков вместо 16, а Эбботт — на четвёртое, получив 13 вместо 11. Таким образом, по итогам сезона у Штайнхаузена было бы 155 очков, а у Эбботта — 153, и чемпионом стал бы Штайнхаузен. Тем не менее, инспекция FIM протест отклонила, и чемпионский титул достался Эбботту.

Пассажир Винс Биггз, с которым Эбботт выступал в 1986 году, приходится дядей пассажиру Джейми Биггзу, с которым Эббот выступал с 1996 по 2003 год и выиграл чемпионский титул.

Помимо Чемпионата мира, Эбботт успешно выступал в Чемпионате Великобритании и завоевал там три титула.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по шоссейно-кольцевым гонкам на мотоциклах с колясками

Результаты выступлений на гонке Isle of Man TT

Примечания 

 Персоналии по алфавиту
 Спортсмены по алфавиту
 Мотогонщики по алфавиту
 Мотогонщики Великобритании